Барон Евге́ний Евге́ньевич Тизенга́узен (; 1 июля 1860 — 1920 или 1922) — русский железнодорожный инженер и политик, член III Государственной думы от Московской губернии.

Биография 
Православный. Из старинного дворянского рода. Сын Евгения Богдановича Тизенгаузена.

В 1879 году окончил Пажеский корпус, выпущен из камер-пажей в корнеты лейб-гвардии Казачьего полка. В 1881 году был прикомандирован к Главному штабу, а через год вышел в запас и поступил в Институт инженеров путей сообщения.

По окончании института со званием инженера путей сообщения, служил в казенных и частных железнодорожных учреждениях: состоял инженером в распоряжении начальника Николаевской и других железных дорог, служил младшим, а затем старшим помощником делопроизводителя департамента железных дорог МПС, инженером Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Затем был приглашен на мануфактурную фабрику Н. Н. Коншина в Серпухове, где занял должность директора.

После провозглашения Октябрьского манифеста принял деятельное участие в организации Торгово-промышленной партии, возглавлял Серпуховский отдел «Союза 17 октября».

В 1907 году был избран в члены III Государственной думы от Московской губернии 2-м съездом городских избирателей. Входил во фракцию «Союза 17 октября». Состоял секретарем комиссии о торговле и промышленности, председателем комиссии по рабочему вопросу, а также членом комиссий: о путях сообщения, о неприкосновенности личности, для приема Таврического дворца.

С 1913 года состоял инженером в распоряжении начальника Московско-Курской и Московско-Нижегородской железных дорог, а затем — инспектором по постройке линии Новониколаевск—Барнаул—Семипалатинск. В 1914 году причислен к Министерству путей сообщения штатным инженером 5-го класса, с 1916 состоял при министре для исполнения инспекторских обязанностей. Дослужился до чина статского советника (1916).

В 1920 году был направлен на восстановление Бухарской железной дороги и там убит бандитами.

Семья 
Был дважды женат. С первой женой, урожд. Элизабет ван Экельс (1860—1924), развелся между 1900 и 1902 гг., после чего женился на Марии Константиновне Кутузовой (1873—1937). 

Дети от первого брака:
 Евгений (1892—?);
 Анатолий (1884—1945).

Сын от второго брака:
 Андрей (1903—после 1935), выпускник Тенишевского училища. После революции служил экономистом в учреждениях Ленинграда. В 1935 году был арестован, приговорен к пяти годам ИТЛ и отправлен в Ухтпечлаг.

После осуждения сына Мария Константиновна была выслана на пять лет в Оренбург. Осенью 1937 года арестована, приговорена к ВМН и расстреляна.

Сочинения 
 Записка по рабочему вопросу. СПб., 1912.

Примечания

Источники 
 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1894). Биографии бывших пажей с портретами. Фридрихсгамн, 1894. С. 699
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. Российская политическая энциклопедия. 2008.
 Genealogishes Handbuch des Adels, Freiherrliche Häuser A, Band IV

Евгений Евгеньевич
Выпускники Пажеского корпуса
Выпускники Петербургского университета путей сообщения
Железнодорожники Российской империи
Октябристы
Члены Государственной думы Российской империи III созыва